Prophysaon vanattae är en snäckart som beskrevs av Henry Augustus Pilsbry 1948. Prophysaon vanattae ingår i släktet Prophysaon och familjen skogssniglar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Skogssniglar
vanattae